A 861-es számú elővárosi autóbusz Pomáz és Pilisszentkereszt között közlekedik.

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|colspan=2|0|| Pomáz autóbusz-állomásvégállomás||35||25
|align=left|
|-
|colspan=2|1|| Pomáz, Dózsa György utca||34||24
|align=left|
|-
|colspan=2|2|| Pomáz, városháza||33||23
|align=left|
|-
|colspan=2|3|| Pomáz, Szabadság tér||32||22
|align=left|
|-
|colspan=2|4|| Pomáz, Egres utca||31||21
|align=left|
|-
|colspan=2|5|| Pomáz, Szedres utca||30||20
|align=left|
|-
|colspan=2|6|| Pomáz, Híd||29||19
|align=left|
|-
|colspan=2|7|| Pomáz, Papmalom||28||18
|align=left|
|-
|colspan=2|9|| Csobánkai elágazás||26||16
|align=left|
|-
!rowspan=7|
|10|| Csobánka, Margitliget|| 25
!rowspan=7|
|align=left|
|-
|11|| Csobánka, Üdülők útja|| 24
|align=left|
|-
|12|| Csobánka, Diófa út|| 23
|align=left|
|-
|14|| Csobánka, községháza|| 22
|align=left|
|-
|15|| Csobánka, Tavasz lépcső|| 20
|align=left|
|-
|16|| Csobánka, Plandics tér|| 19
|align=left|
|-
|21|| Csobánkai elágazás||16
|align=left|
|-
|10||22|| Csikóváraljai menedékház||colspan=2|15
|align=left|
|-
|11||23|| Kiskovácsi puszta||colspan=2|14
|align=left|
|-
|12||24|| Kiskovácsi, Kórház||colspan=2|13
|align=left|
|-
|13||25|| Pankos-tető||colspan=2|12
|align=left|
|-
|15||27|| Gyógyáruértékesitő Vállalat||colspan=2|10
|align=left|
|-
|16||28|| Közép major||colspan=2|8
|align=left|
|-
|17||29|| Nagykovácsi puszta||colspan=2|6
|align=left|
|-
|19||31|| Pilisszentkereszt, Pomázi út 35.||colspan=2|4
|align=left|
|-
|21||33|| Pilisszentkereszt, pilisszántói elágazás||colspan=2|2
|align=left|
|-
|22||34|| Pilisszentkereszt, Forrás utca||colspan=2|1
|align=left|
|-
|23||35|| Pilisszentkereszt, autóbusz-fordulóvégállomás||colspan=2|0
|align=left|
|}

Források 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Pomáz autóbuszvonalai
Csobánka autóbuszvonalai